Superfortress bezeichnet zwei US-amerikanische Bombenflugzeuge:
 Boeing B-29, der größte Bomber im Zweiten Weltkrieg
 Boeing B-50, die Nachkriegs-Weiterentwicklung der B-29